Erik Bergman kan syfta på:

 Erik Bergman (bergshauptman) (1804–1879), svensk bergshauptman
 Erik Dan Bergman (1869–1932), svensk författare
 Erik Bergman (präst) (1886–1970), svensk präst
 Erik Bergman (skådespelare) (1894–1969), svensk skådespelare
 Erik Bergman (författare född 1909) (1909–1993), svensk författare
 Erik Bergman (1911–2006) (1911–2006), finländsk tonsättare
 Erik Bergman (1926–1984) (1926–1984), svensk kompositör
 Erik Bergman (entreprenör) (född 1988), svensk entreprenör